

Села:
 Залуччя — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Залуччя — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Залуччя — Хмельницька область, Чемеровецький район

 Залуччя — назва села Подоляни Кам'янець-Подільського району Хмельницької області до 1963 року

Залуччя — село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Див. також 
 Горішнє Залуччя